Mszanna peut désigner :

Toponymie

 Mszanna, village de la voïvodie de Lublin
 Mszanna, village de la voïvodie de Mazovie